Plusieurs personnalités du monde arabe et musulman sont connues sous le nom d'Abou Hafs dont :
 Abou Hafs Omar ibn Abd al-Aziz connu comme ʿUmar II (v. 682-720), calife omeyyade
 Abou Hafs al-Iqritishi, émir arabe andalou de Crète au 
 Abou Hafs ibn Amr, émir de Malatya mort en 931 ;
 Abū Ḥafṣ al- Nasafī (1068-1142), théologien musulman ;
 Abou Hafs Omar El Hintati, chef masmouda du , ancêtre de la dynastie hafside ;
 Mohammed Atef dit Abou Hafs al-Masri (1944-2001), djihadiste égyptien ;
 Abou Hafs al-Urduni (1973-2006), djihadiste jordanien ;
  dit Abou Hafs al-Mauritani (n. 1975), djihadiste mauritanien ;
 Abou Hafs al-Chahri (1981-2011), djihadiste saoudien.
Un groupe terroriste, les , revendique plusieurs attentats entre 2003 et 2005 ; son existence est incertaine.
Prénom arabe
Homonymie de prénom